Schauburg peut faire référence, en Allemagne, au nom de différentes salles de cinéma et de spectacle, dont :
 le Schauburg de Cologne,
 le Schauburg de Dortmund,
 le Schauburg de Dresde,
 le Schauburg de Karlsruhe,
 le Schauburg de Leipzig,
 le Schauburg de Lübeck,
 le Schauburg de Munich.

Traduction